Куаныш Султанович Султанов (; род. 12 мая 1945, село Коктал, , Талды-Курганская область, КазССР, СССР) — казахстанский политический деятель, журналист, политолог.  (2000), профессор, академик Академии политической науки Республики Казахстан (с 1997)..

Заслуженный деятель Казахстана (2008), заслуженный деятель дипломатической службы (2003), заслуженный журналист Казахстана (2008). Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1972), премии Ленинского комсомола (1967).

Биография 
Родился 12 мая 1945 года в селе Коктал Панфиловского района Талды-Курганской области.

Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1961 по 1964 — рабочий-печатник Сарыозекской межрайонной типографии, затем корректор, литсотрудник, заведующий отделом в районных газетах Талды-курганской и Алма-Атинской области.

С 1964 по 1967 — служба в рядах Советской Армии.

С 1967 по 1978 — инструктор, заведующий отделом, второй, первый секретарь Талды-Курганского обкома, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1978 по 1981 — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана.

С 1981 по 1987 — заведующий отделом культуры, заведующий отделом организационно-партийной работы ЦК Компартии Казахстана.

С 1987 по 1990 — секретарь Карагандинского областного комитета коммунистической партии.

С 1990 по 1991 — заведующий отделом ЦК Компартии Казахстана.

С 1991 по 1993 — министр печати и информации Республики Казахстан.

С 1993 по 1994 — заместитель Премьер-министра Республики Казахстан.

С 1994 по 1995 — Заместитель Председателя Верховного Совета Республики Казахстана.

С 1995 по 2001 — Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике, КНДР и Вьетнаме по совместительству.

В 2001 году Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Член Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, член Совета политических деятелей по реформированию ОБСЕ.

Член Группы сотрудничества с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Бундестагом Федеративной Республики Германии.

Творчество 
Автор книг:
 «Карлыгаштар»
 «Поступь молодых»
 «Перед лицом времени»
 «Реформы в Казахстане и Китае. Особенности. Сходства. Различия. Успехи. Проблемы»
 «Мудделер тогысы»
 «Серпінi кезен».

Награды 
Ордены
 1981 — Орден «Трудового Красного Знамени» 
 1986 — Орден «Знак Почёта» 
 2001 — Орден «Парасат» 
 2014 — Орден «Барыс» 2 степени
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» І степени; 
Почётные звания
 1964 — Премия Ленинского комсомола Казахстана за поэму «Земля, поклонись человеку».
 1967 — Премия Ленинского комсомола СССР за поэтический сборник «Доброе время в восходе».
 1972 — Государственная премия Казахской ССР в области литературы и искусства.
 2003 — почётное звание «Заслуженный деятель дипломатической службы Республики Казахстан» (Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметінің еңбек сіңірген қайраткері)
 2008 — почётное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (Заслуженный деятель Казахстана)
 2008 — Медаль имени Назира Тюрякулова «За вклад в развитие внешней политики Республики Казахстан»
 2008 — почётное звание «Почётный журналист Казахстана» (Қазақстанның құрметтi журналисi)
 Благодарность Президента Республики Казахстан с вручение нагрудного знака «Алтын барыс»
 Почётный знак «Алтын белгі» партии «Нур Отан»
 Почётный гражданин Алматинской области.
 Лауреат премии Академии журналистов «Алтын Самурык» и др.
Правительственные медали, в том числе:
 Медаль «Астана» (1998)
 Медаль «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001)
 Медаль «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005)
 Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан» (2006)
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015)
 Медаль «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2015)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016)
 Медаль «25 лет Конституции Республики Казахстан» (2020)
 Медаль «25 лет Ассамблеи народа Казахстана» (2020) и др.

Ссылки

Примечания 

Министры информации Казахстана
Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Китае
Послы Казахстана в КНДР
Послы Казахстана во Вьетнаме
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Права человека в Казахстане
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Первые секретари ЦК ЛКСМ Казахстана
Члены партии «Аманат»
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Делегаты XXVII съезда КПСС
Почётные граждане Алматинской области
Журналисты Казахстана
Журналисты СССР
Делегаты XXVI съезда КПСС